Most kod Stare Gradiške (stari)
Most kod Stare Gradiške (novi)